Die Saison 2021/22 war die 86. Spielzeit der American Hockey League (AHL). Nach zwei Spielzeiten, in denen der Calder Cup aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgespielt wurde, gelang es nun, im Wesentlichen zum regulären Spielbetrieb zurückzukehren. Allerdings wurden erneut Änderungen an den Divisions wie auch am Playoff-Format vorgenommen. Während der regulären Saison, die vom 15. Oktober 2021 bis zum 30. April 2022 ausgetragen wurde, bestritten die 31 Teams der Liga 76, 72 oder 68 Begegnungen. Die Chicago Wolves gewannen die Macgregor Kilpatrick Trophy als bestes Team der regulären Saison. Anschließend fanden die Playoffs um den Calder Cup statt, den sich am 25. Juni 2022 ebenfalls die Chicago Wolves sicherten.

Änderungen 

Die ursprünglichen Utica Comets wurden nach Abbotsford verlegt und firmieren dort seither als Abbotsford Canucks. Zugleich zogen die Binghamton Devils nach Utica um und bildeten dort eine zweite Inkarnation der Utica Comets. Zudem kehrten die Charlotte Checkers, Milwaukee Admirals und Springfield Thunderbirds nach einer COVID-19-bedingten, einjährigen Pause in den Spielbetrieb zurück. Außerdem benannten sich die Bridgeport Sound Tigers in Bridgeport Islanders um.

Modus 
Der Modus entsprach im Wesentlichen wieder dem zur Saison 2015/16 eingeführten. Verändert wurde allerdings das Playoff-Format, wobei sich nun aus jeder Division alle außer zwei Mannschaften qualifizierten: Jeweils 5 in North und Central, 6 in der Atlantic sowie 7 in der Pacific Division, sodass insgesamt 23 Teams in den Playoffs vertreten waren. Dies machte eine erste Runde nötig, die der Qualifizierungsrunde der Stanley-Cup-Playoffs 2020 ähnelte und das Teilnehmerfeld nach dem Modus best of three auf die üblichen 16 Teams reduzierte. Derweil waren die besten Mannschaften der jeweiligen Divisions bereits für die zweite Runde gesetzt. Von dort wurde dann in zwei Runden der Division-Sieger ausgespielt (best of five), bevor Conference-Finale und Calder-Cup-Finale wie üblich als best-of-seven-Serien folgten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Niederlage nach Overtime, SOL = Niederlage nach Shootout, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte, Pts% = Punktquote
Erläuterungen: , ,

Eastern Conference

Western Conference

Beste Scorer 
Bester Scorer der regulären Saison wurde Andrew Poturalski von den Chicago Wolves mit 101 Punkten, der somit die John B. Sollenberger Trophy mit dem höchsten Wert seit 2009/10 verteidigte. Die Torschützenliste führte derweil sein Teamkollege Stefan Noesen mit 48 Treffern an. Zum besten Torvorbereiter avancierte T. J. Tynan von den Ontario Reign, der 84 Assists gab. Die Plus/Minus-Statistik führte unterdessen Vincent Desharnais von den Bakersfield Condors mit einem Wert von +36 an.

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert.

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 1440 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Calder-Cup-Playoffs

Playoff-Baum

Calder-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert.

Beste Torhüter 
Die kombinierte Tabelle zeigt die jeweils drei besten Torhüter in den Kategorien Gegentorschnitt und Fangquote sowie die jeweils Führenden in den Kategorien Shutouts und Siege.

Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Es werden nur Torhüter erfasst, die mindestens 240 Spielminuten absolviert haben. Sortiert nach bestem Gegentorschnitt.

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

All-Star-Teams

Weblinks 
 AHL 2021/22 auf hockeydb.com

Einzelnachweise 

2021 22
Eishockeysaison 2021/22